Ромен Данзе (фр. Romain Danzé, нар. 3 липня 1986, Дуарнене) — французький футболіст, півзахисник клубу «Ренн». 
 Данзе, Данзе́ (фр. Danzé) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер.